oblężenie Douai (1710)
 oblężenie Douai (1712)